«В плену песков» — приключенческий фильм-драма 1993 года, основанный на книгах Лоренса ван дер Поста «Отдалённый край» (1974) и «История, подобная ветру» (1972). В фильме снимались: Риз Уизерспун, Итэн Рэндолл, Джек Томпсон и Максимилиан Шелл. Съемки проводились в Намибии и Зимбабве.

Сюжет 
Весёлая девочка Нонни и заносчивый городской парень Гарри, — единственные выжившие в резне, устроенной бандой браконьеров на ферме в саванне. Теперь безжалостные убийцы ищут их как единственных свидетелей. Единственный способ спастись, это пройти 1250 миль (2,000 км) через пустыню Калахари вместе с африканским бушменом Кхаббу. Впереди их ожидает путь длиной в несколько месяцев, за это время они не только стали хорошими друзьями, но и поняли, что у каждого из них есть сила и навыки, которые необходимы для выживания.

В ролях 
 Риз Уизерспун — Нонни Паркер
 Итан Рэндалл — Гарри Уинслоу
 Джек Томпсон — Джон Рикеттс
 Сарел Бок — Кхаббу
 Роберт Джон Берк — Пол Паркер
 Патрисия Кэлембер — Элизабет Паркер
 Даниэль Герролл — Джон Уинслоу
 Максимилиан Шелл — полковник Мопани Терон
 Майлз Андерсон — Жарден
 Тэффи Чихота — Варден Роберт
 Магдалена Дамас — Нуину-Тара

См. также 
 Африканские Кошки (2011)
 Последние Львы (2011)
 Думы (2005)
 Гепард (1989)
 Рождённый Свободным (1966)

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы США 1993 года
Диснеевские фильмы
Фильмы Amblin Entertainment
Фильмы Walt Disney Pictures
Приключенческие фильмы США
Фильмы Микаэля Саломона
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы на английском языке
Фильмы о выживании
Фильмы об Африке